Jatimulyo (Alian), een plaats in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java
 Jatimulyo (Bonang), een plaats in het regentschap Demak van de provincie Midden-Java
 Jatimulyo (Dlingo), een bestuurslaag in het regentschap Bantul van de provincie Jogjakarta
 Jatimulyo (Wedarijaksa), een plaats in het regentschap Pati van de provincie Midden-Java
 Jatimulyo (Girimulyo), een plaats in het regentschap Kulon Progo van de provincie Jogjakarta
 Jatimulyo (Jati Agung), een plaats in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung
 Jatimulyo (Jatipuro), een plaats in het regentschap Karanganyar van de provincie Midden-Java
 Jatimulyo (Kauman), een plaats in het regentschap Tulungagung van de provincie Oost-Java
 Jatimulyo (Lebaksiu), een plaats in het regentschap Tegal van de provincie Midden-Java
 Jatimulyo (Mantingan), een plaats in het regentschap Ngawi van de provincie Oost-Java
 Jatimulyo (Pedan), een plaats in het regentschap Klaten van de provincie Midden-Java
 Jatimulyo (Petanahan), een plaats in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java